

Geografia 
Francia
 Waldenburg – antico nome tedesco di Waltembourg, comune nel dipartimento della Mosella (Grand Est)

Germania
 Waldenburg – città nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)
 Waldenburg – città nel circondario di Zwickau (Sassonia)

Polonia
 Waldenburg/Schlesien – antico nome tedesco di Wałbrzych, città nel distretto di Wałbrzych (Bassa Slesia)

Repubblica Ceca
 Waldenburg – antico nome tedesco di Bělá pod Pradědem, comune nel distretto di Jeseník (Olomouc)

Stati Uniti d'America
 Waldenburg – comune nella contea di Poinsett in Arkansas

Svizzera
 Waldenburg – comune nel distretto di Waldenburg (Canton Basilea Campagna)
 Distretto di Waldenburg – distretto con capoluogo Waldenburg

Storia 
 Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst – Stato del Sacro Romano Impero